Jinotega bezeichnet:
 Departamento Jinotega, ein Departamento in Nicagarua
 Jinotega (Stadt), die Hauptstadt des gleichnamigen Departamentos